Ви́ктор Кра́вченко:
 
 Кравченко, Виктор Г. (род. 1942) — советский футболистВиктор Г. Кравченко  на сайте .
  (род. 1976) — украинский футболист.
 Кравченко, Виктор Петрович (род. 1941) — советский легкоатлет.
 Кравченко, Виктор Филиппович (род. 1939) — учёный в области прикладной математики и информатики. Примечания